opactwo
 mieszkanie opata
 klasztor katolicki
 Opactwo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Sieciechów